Il singolare del torneo di tennis Madrid Open 2001, facente parte del WTA Tour 2001, ha avuto come vincitrice Arantxa Sánchez Vicario che ha battuto in finale Ángeles Montolio 7-5, 6-0.

Teste di serie 

 Monica Seles (secondo turno)
 Arantxa Sánchez Vicario (campionessa)
 Sandrine Testud (quarti di finale)
 Amy Frazier (primo turno)

 Barbara Schett (primo turno)
 Lisa Raymond (quarti di finale)
 Magüi Serna (quarti di finale)
 Ángeles Montolio (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Madrid Open 2001